Жени́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Иль-Лу-Овезер. Округ коммуны — Перигё.

Код INSEE коммуны — 24196.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к югу от Парижа, в 150 км восточнее Бордо, в 39 км к северо-востоку от Перигё.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 482 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 298 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 206 были экономически активными, 92 — неактивными (показатель активности — 69,1 %, в 1999 году было 69,8 %). Из 206 активных жителей работали 190 человек (114 мужчин и 76 женщин), безработных было 16 (10 мужчин и 6 женщин). Среди 92 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 43 — пенсионерами, 34 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (XII век)
 Водяная мельница Первенду

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Дордонь